Arquipélago de Gambier, arquipélago da Polinésia Francesa
 Gambier (comuna), comuna do arquipélago homónimo
 Gambier (Ohio), localidade do Condado de Knox
 Monte Gambier, vulcão australiano, que serviu de nome a uma cidade

Desambiguações de topônimos